Var est un nom qui désigne :
 le Var est un fleuve du Sud-Est de la France ;
 le département du Var est un département français qui doit son nom à ce fleuve ;
 le var est un vin français d'indication géographique protégée, originaire du département du Var ;
 Vár est une déesse de la mythologie scandinave ;
 Vár est un quartier de Budapest ;
 le Var est un pétrolier ravitailleur de classe Durance de la Marine nationale française ;
 un var est un poème du sikhisme.

Abréviation 
Var est une abréviation qui signifie :
 variété, généralement notée « var. », utilisée en biologie pour indiquer le nom d'une variété et ainsi le distinguer du nom d'une sous-espèce (noté « ssp. ») ;
  ;
 /var, un répertoire destiné à héberger des données modifiables par le système sur Unix et Linux ;
 variance, dans la notation utilisée en statistiques.

Acronyme 
VAR ou VaR  est un acronyme qui signifie :
 en anglais : Video Assistant Referee (traduction : « arbitre assistant vidéo ») soit l'assistance vidéo, notamment en football ;
 véhicule d'assistance respiratoire, un type de véhicule utilisé par les pompiers français ;
 Value Added Reseller, d'origine anglaise, mais passée dans le langage courant commercial ;
 Value at Risk (« valeur en risque », en français) : en finance de marché, il s'agit, sur un horizon temporel donné, de la perte d'un portefeuille d'instruments financiers qui ne devrait être dépassée qu'avec une probabilité donnée.

Symbole 
VAr (ou VAR ou var) est le symbole du voltampère réactif, unité de mesure de la puissance réactive en régime alternatif.

Patronyme 

 Birger Var (1893-1970), rameur d'aviron norvégien
 François Var (1888-1972), avocat et homme politique français

Voir aussi 

Homonymie d'acronyme
Patronyme français